Defraigne ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Defraigne (* 1962), belgische Politikerin
 Jean Defraigne (1929–2016), belgischer Politiker
 Yves Defraigne (* 1965), belgischer Basketballtrainer